Кога — многозначный термин.
 Кога, Дзюнъя (род. 1987) — японский пловец, специализирующийся в плавании на спине.
 Кога, Минэити (1885—1944) — японский военно-морской и государственный деятель.
 Кога, Такэси (род. 1939) — японский дзюдоист, призёр чемпионата мира.
 Кога, Тосихико (1967—2021) — японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр.
 Кога, Юн (род. 1965) — японская мангака.
 Кога — персонаж манги и аниме InuYasha.
 Кога — представители японской аристократии — Кугэ.
 Кога — персонаж из видеоигры по Pokemon.
 Кока-рю — один из кланов (Рю) ниндзя или школ ниндзюцу в древней Японии.
 Кога — один из дочерних и более мелких бизнес-конгломератов (дзайбацу) в Японии.
 Кога — персонаж манги и аниме «Блич».
 КОГА — Киевская областная государственная администрация.

Топоним 
 Кока — уезд в средневековой Японии
 В Японии существует несколько городов с таким названием:
  — город в префектуре Ибараки
  — город в префектуре Фукуока

 Кога — город в Танзании